To Bring You My Love — третий студийный альбом британской певицы PJ Harvey. Выпущен на студии Island Records в феврале 1995 года. Был записан после распада PJ Harvey trio и стал её первым сольным альбомом. Музыка на альбоме испытала значительное влияние американского блюза.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 To Bring You My Love на discogs.com

To Bring You My Love
Альбомы, спродюсированные Фладом